Mihajlović () ist der Familienname folgender Personen:

 Brankica Mihajlović (* 1991), bosnische Volleyballspielerin
 Danijel Mihajlović (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Dragan Mihajlović (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Dragoslav Mihajlović (1906–1978), jugoslawischer Fußballspieler

 Egon Mihajlović (* 1972), slowenischer Cembalist
 Jasmina Mihajlović (* 1960), serbische Schriftstellerin
 Lidija Mihajlović (* 1968), serbische Sportschützin
 Ljubomir Mihajlović (* 1943), jugoslawischer Fußballspieler
 Nemanja Mihajlović (* 1996), serbischer Fußballspieler
 Prvoslav Mihajlović (1921–1978), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Radmilo Mihajlović (* 1964), jugoslawischer Fußballspieler
 Radomir Mihajlović (* 1950), jugoslawischer bzw. serbischer Gitarrist und Mitgründer der Band Smak
 Siniša Mihajlović (1969–2022), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Slobodan Mihajlovic (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Zorana Mihajlović (* 1970), serbische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin

in der Umschrift Mihailović auch
 Djordje Mihailovic (* 1998), US-amerikanischer Fußballspieler
 Dragoslav Mihailović (1930–2023), serbischer Schriftsteller, Dramatiker, Drehbuchautor und Essayist
 Draža Mihailović (Dragoljub Mihailović; 1893–1946), jugoslawischer Offizier und Tschetnik-Führer
 Mihailo Mihailovic († 1998), Chemiker 
 Milorad Bata Mihailović (1923–2011), jugoslawischer Maler 
 Vladimir Mihailović (* 1990), montenegrinischer Basketballspieler
 Zoran Mihailović (* 1996), serbischer Fußballspieler